

Persone 
 Ali Sadpara – alpinista pakistano
 Hassan Sadpara – alpinista pakistano

Altro 
 Lago di Sadpara – lago naturale presso Skardu in Pakistan